Хе́йли (, МФА ) — англоязычная фамилия, происходящая от  — «сенокосное поле». Известные носители:
 Хейли, Алекс (; 1921—1992) — американский писатель, автор автобиографического романа «Корни».
 Хейли, Артур (; 1920—2004) — канадский прозаик британского происхождения.
 Хейли, Билл (; 1925—1981) — один из первых американских музыкантов в стиле «рок-н-ролл».
 
 Хейли, Лейша (; род. 1971) — американская актриса.
Хейли, Луи (1926—2019) — австралийский хоккеист на траве и архитектор.
 Хейли, Никки (; род. 1972) — американский политик, представляющая Республиканскую партию.
 Хейли, Пэт (; род. 1940) — канадский кёрлингист, чемпион мира среди мужчин 1972 года.
 Хейли, Пейдж (, род. 1966) — американский музыкант и продюсер.
 Хейли, Эндрю Галлахер (1904—1966) — американский юрист, основоположник космического права.

См. также 
 Hayley — имя (преимущественно женское).

Примечания